Пекарский — фамилия.

Известные носители 
 Пекарский, Викентий Викентьевич (1937—1994) — советский кардиохирург, академик Российской Академии медицинских наук.
 Пекарский, Георгий Петрович (Юрий, 1866—1917) — капитан 1-го ранга Русского флота.
 Пекарский, Максим Борисович (род. 1973) — глава городского округа Златоуст. 
 Пекарский, Марк Ильич (род. 1940) —  советский и российский музыкант и музыкальный педагог.
 Пекарский, Марлен Иосифович —  советский и российский учёный-медик, гистолог.
 
 Пекарский, Станислав Евгеньевич (род. 1964) — доктор наук.
 Пекарский, Эдуард Карлович (1858—1934) — польско-белорусский учёный, лингвист, этнограф и фольклористик.